Мілько Антон Ігорович (1988-2014) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мілько Вадим Іванович — український футболіст, півзахисник.
 Мілько Василь Іванович — доктор медичних наук, професор, лікар-рентгенолог, ректор Національного медичного університеу імені О. О. Богомольця в 1966—1970 роках.
 Мілько Володимир Єфремович — український радянський скульптор.
 Мілько Іван Іванович — футболіст, грав за «Кривбас», «Таврію», херсонський «Кристал».
Прізвища